The Gits – polski zespół grający muzykę oi
 The Gits – amerykański zespół punkrockowy